Осторожно, модерн! — российские телесериалы жанра ситуационная комедия:

 Осторожно, модерн! — выходил в 1996—1998 гг.
 Осторожно, модерн! 2 — выходил в 2001—2004 гг.

См. также 

 Модерн (радиостанция)
 Осторожно, Задов!